De avonden (boek), een roman van G.K. van het Reve.
De avonden (film), film uit de tachtiger jaren naar het winterverhaal, met Thom Hoffman in de hoofdrol.
De Avonden (VPRO-radioprogramma), een cultureel radioprogramma van de VPRO.
De Avonden (toneelstuk), naar de roman van Reve, bewerkt door regisseur Léon van der Sanden (1996)